Agassiz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Agassiz (1835–1910), schweizerisch-US-amerikanischer Geologe und Anatom
 Auguste Agassiz (1809–1877), Schweizer Uhrmacher
 Elizabeth Cary Agassiz (1822–1907), US-amerikanische Erzieherin
 Louis Agassiz (1807–1873), schweizerisch-US-amerikanischer Naturforscher

Benannt nach Louis Agassiz sind:

Agassiz (Marskrater)
Promontorium Agassiz auf dem Mond
 (2267) Agassiz, Asteroid des inneren Hauptgürtels
das Agassizhorn, einen Berg in den Berner Alpen
der Berg Agassiz Peak, zweithöchster Punkt in Arizona
der Mount Agassiz (Kalifornien), einen Berg in der Sierra Nevada in Kalifornien
der Mount Agassiz (Utah), einen Berg in den Uinta Mountains
der prähistorischen Agassizsee in Nordamerika.
die Agassiz-Eiskappe, Eiskappe, die die nördliche Küste der Ellesmere-Insel bedeckt
das Louis Agassiz Museum of Comparative Zoology (Museum of Comparative Zoology der Harvard University)

Benannt nach Alexander Agassiz ist:
 die Alexander Agassiz Medal
Siehe auch:
 Agassiz Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Montana
 Agassi